Landesman ist der Familienname folgender Personen:

 Fran Landesman (1927–2011), US-amerikanische Liedtexterin
 Peter Landesman (* 1963), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Landesmann
 Landsman